Redbank (Queensland), plaats in Australië
 Redbank (Victoria), plaats in Australië
 Redbanks (Zuid-Australië), plaats in Australië
 Voormalige naam van Saluda (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Redbank (Armstrong County), plaats in Pennsylvania (Verenigde Staten)
 Redbank (Clarion County), plaats in Pennsylvania (Verenigde Staten)
 Redbank Creek, een rivier in de Verenigde Staten

Zie ook 
 Red Bank (doorverwijspagina)